Пли́гин — фамилия; имеет женскую форму Плигина.

Известные носители 
 Плигин, Александр Павлович (1880—1943) — российский и советский художник.
 Плигин, Андрей Анатольевич (род. 1967) — российский психолог, тренер, бизнес-консультант, учёный, автор образовательной концепции и технологии.
 Плигин, Владимир Николаевич (род. 1960) — российский политик.
 Плигина, Татьяна Владимировна (в браке Толстая; 1929—2005) — русская художница, станковый и книжный график, заслуженный художник Российской Федерации.